Karel Alexandr, princ z Thurnu a Taxisu (della Torre e Tasso) 3. vévoda z Castel Duino (italsky: Carlo Alessandro, Principe della Torre e Tasso, Duca di Castel Duino; * 10. února 1952) je italský šlechtic z rodu Thurn-Taxisů hlavou větve Castel Duino.

Rodina 

Karel Alexandr je jediným dítětem Raimunda, 2. vévody z Castel Duino a jeho manželky princezny Evženie Řecké a Dánské. Narodil se v Neuilly-sur-Seine v Île-de-France ve Francii.

Z matčiny strany je bratrancem britského krále Karla III. prostřednictvím jejich společných praprarodičů, krále Jiřího I. a královny Olgy Řecké, rozené ruské velkovévodkyně.

Manželství a potomstvo 
Karel Alexandr se 10. února 1976 v Saint-Tropez v Provence-Alpes-Côte d'Azur ve Francii oženil s Veronikou Lantzovou, dceru Gérarda Lantze a jeho manželky Monique Rachetové. Karel Alexandr a Veronika mají tři děti:

 Princ Dimitrij della Torre e Tasso (* 24. listopadu 1977) v roce 2017 si vzal jonkvrouw Elinor de Pret Roose de Calesberg (*1981)
 Princ Alexandr della Torre e Tasso (* 2017)
 Princ Louis della Torre e Tasso (* 2019)
 Princ Maxmilián della Torre e Tasso (* 22. května 1979)
 Princezna Constanza della Torre e Tasso (* 7. srpna 1989)

Karel Alexandr a jeho rodina v současné době bydlí na hradu Duino v provincii Terst v Itálii.

Předkové

Odkazy

Reference 

Muži
Žijící lidé
Narození v roce 1952
Italští římští katolíci